George kan som auktorsförkortning betyda:

 Alex George
 Robert Y. George
 Edward George

Robotskapade auktorsförkortningar